Atsuko Yamano (山野敦子, Atsuko Yamano ? ) (22 de febrero de 1964) es miembro y fundadora de la japonesa banda de rock Shonen Knife. Cuando la banda se inició en primer lugar, Atsuko tocó los tambores y cantò algunos coros. Un diseñador de moda antigua, fue también responsable del diseño de banda de la etapa de trajes. Después de la salida de Michie Nakatani, Atsuko cambió de baterista con el bajista. Atsuko finalmente se retiró de la banda para casarse, y se ha mudado a Los Ángeles. Sin embargo, todavía toca en Shonen Knife cada vez que la banda tiene en Los Ángeles muestra en América del Norte tours.

La banda ha tenido muchas influencias y una de ellas es Joan Jett, que entre esas influencias esta bandas como  The Ramones, Buzzcocks y Los Beatles.

Enlaces externos
Shonen Knife Biography
From L.A. Knife Atsuko Blog

Músicos de Japón
Nacidos en Osaka